L'autoroute 28 ou A28 dite Portogruaro - Pordenone - Conegliano est une autoroute italienne qui relie la ville de Portogruaro dans la province de Venise à celle de Godega di Sant'Urbano dans la province de Trévise en Vénétie.

Historique 
Ouverte en 1978, l'autoroute 28 est longue de . Une partie du parcours traverse le Frioul-Vénétie Julienne. La dernière partie de l'autoroute, entre Sacile Ouest et Conegliano, a été ouverte le .

Parcours

Notes et références 

A28
Transport en Vénétie
Transport au Frioul-Vénétie Julienne
Province de Venise
Province de Trévise